Пиньон (сосна) — дерево

 Пиньон, Нелида (1937—2022) — бразильская писательница.
 Пиньон, Эдуар (1905—1993) — французский художник Парижской школы.